Барио Калварио има више значења:

 Барио Калварио (Консепсион Папало), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Калварио (Сантијаго Лаољага), насеље у савезној држави Оахака у Мексику